Spojení písmen H a T může mít různé významy:

HT 
 HT – kód ISO 3166-2 pro Haiti
 BS-HT – kód ISO 3166-2 pro Hope Town
 HT – typ kanalizačního potrubí pro vnitřní rozvody (šedé barvy)

ht 
 haitština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.ht 
 .ht – internetová doména nejvyššího řádu pro Haiti